inhabituel,  bizarre, étonnant, anormal 
 inconnu, étranger

Voir aussi